Оле́г Серге́евич Мальги́нов (род. 9 января 1957) — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (2015).

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1979). На дипломатической работе с 1979 года.
 В 1979—1983 годах — атташе, третий секретарь, второй секретарь посольства СССР в Индии.
 В 1984—1993 годах — заместитель руководителя Департамента по правам человека МИД СССР, России.
 В 1994—1999 годах — старший советник Постоянного представительства России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария).
 В 1999—2001 годах — заместитель директора Департамента по международному гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России.
 В 2001—2003 годах — заместитель директора Департамента по делам соотечественников и правам человека МИД России.
 С 16 мая 2003 по 21 сентября 2006 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Бангладеш.
 В 2006—2011 годах — директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России.
 С 15 декабря 2011 по 7 июня 2016 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Румынии.
 С 7 сентября 2016 по март 2021 года — директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом.
 С 5 марта 2021 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Узбекистане.

Семья 
Женат, имеет сына и дочь.

Награды 
 Орден Дружбы (27 февраля 2019) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную государственную службу .
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (14 ноября 2002) — За активное участие в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
 Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (10 мая 2007) — За безупречную многолетнюю службу.
 Благодарность Президента Российской Федерации (6 февраля 2009) — За заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю безупречную дипломатическую службу.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (31 января 2001)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (30 марта 2006).
 Чрезвычайный и полномочный посол (18 февраля 2015).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте посольства России в Румынии

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Бангладеш
Послы Российской Федерации в Румынии
Послы Российской Федерации в Узбекистане
Чрезвычайные и полномочные послы России